

Діхан — село, Діханський сільський округ, Байзацький район, Жамбильська область
 Діхан — село, Мирзатайський сільський округ, Байзацький район, Жамбильська область
 Діхан — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Діхан — аул, Келеський район, Туркестанська область
 Діхан — село, Ордабасинський район, Туркестанська область

Див. також 
 Дехкан
 Діханкайрат
 Діханкуль
 Казахдікан
 Кизилдіхан